Леонид Васильевич Белый (1860—?) — русский  военный деятель, полковник  (1915). Герой  Русско-японской войны, участник Первой мировой и Гражданской войн.

Биография 
В службу вступил в 1896 году после окончания Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. В 1897 году после окончания Михайловского артиллерийского училища произведён в подпоручики и выпущен в 13-ю артиллерийскую бригаду. В 1901 году произведён в поручики. С 1901 года участник Китайской компании.

С 1904 года участник Русско-японской войны, штабс-капитан, командир батареи и старший адъютант управления начальника артиллерии 3-го Сибирского армейского корпуса. За боевые отличия в этой войне был награждён орденами Святого Станислава 2-й степени с мечами, Святой Анны 2-й степени с мечами, 3-й степени с мечами и бантом и 4-й степени «За храбрость».

За храбрость в этой войне Высочайшими приказами от 29 марта 1906 года  был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени и 18 марта 1907 года Золотым оружием «За храбрость».

В 1909 году произведён в капитаны, в 1912 году в подполковники, командир 1-й батареи 4-го Сибирского мортирного артиллерийского дивизиона. С 1914 года участник Первой мировой войны в составе своей батареи, в 1915 году произведён в полковники. С 1916 года командир 1-го дивизиона 10-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады.

После Октябрьской революции 1917 года служил в армии Украинской державы, командир 4-го артиллерийского полка 2-й бригады армейской артиллерии и помощник командира 1-й артиллерийской бригады.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП 1905)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП 1905)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами(ВП 1905)
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (ВП 1905)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 29.03.1906)
 Золотое оружие «За храбрость» (ВП 18.03.1907)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (ВП 20.05.1915)
 Высочайшее благоволение (ВП 24.06.1916)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 06.09.1916)

Литература 
 
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью "За храбрость". Списки кавалеров 1788-1913.  2007 г.
 Волков С. В. Офицеры российской артиллерии.  2011 г.
 
 по военному ведомству//Разведчик №1281, 26.05.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1291, 04.08.1915 г.

Ссылки 
 

Полковники (Российская империя)
Выпускники Оренбургского кадетского корпуса
Выпускники Ставропольского казачьего юнкерского училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Военные Армии Украинской державы